Копалитос има више значења:

 Копалитос (Комала), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Копалитос (Танканхуиц), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Копалитос (Бадирагвато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику